Суперкубок Армении по футболу 2010 года — 13-й розыгрыш Суперкубка Армении, ежегодного футбольного матча, в котором встретились «Пюник» и «Бананц».

Матч состоялся 24 сентября 2011 года в Ереване на стадионе «Республиканский». Ввиду того, что и чемпионом и обладателем кубка являлся «Пюник», право играть в матче за суперкубок получил «Бананц» (как финалист кубка). «Пюник», будучи чемпионом страны, являлся номинальным хозяином поля.

Примечательно, что это уже третья встреча между этими командами в розыгрыше Суперкубка Армении. Предыдущих матчи, как и этот матч, завершились победой «Пюник» ФК. А в отдельности для «Пюник» это уже девятый розыгрыш, а для «Бананц» — третий.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2010
 Кубок Армении по футболу 2010

Ссылки 

2010
Футбол в Европе в 2010 году
Матчи ФК «Пюник»
Матчи ФК «Бананц»
Сентябрь 2010 года
События 24 сентября
Спортивные соревнования в Ереване
Спорт в Армении в 2010 году